Бельэта́ж ( «прекрасный этаж»):
 Бельэтаж в архитектуре — второй снизу этаж особняка, на котором расположены парадные залы и комнаты.
 Бельэтаж в театре — второй снизу ярус зрительного зала, между бенуаром и номерными ярусами.